Плуине́к () — название нескольких коммун во Франции:

 Плуинек — в департаменте Финистер;
 Плуинек — в департаменте Морбиан.